Il singolare maschile del TEAN International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Stéphane Robert era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jesse Huta Galung ha battuto in finale 6–7(4), 6–4, 6–4 Thomas Schoorel.

Teste di serie

  Robin Haase (primo turno)
  Simon Greul (quarti di finale)
  Andreas Beck (quarti di finale)
  Julian Reister (ritiro due to fever)

 Jesse Huta Galung (campione)
 Igor Sijsling (secondo turno)
 Thomas Schoorel (finale)
 Christophe Rochus (quarti di finale)
 Olivier Patience (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

TEAN International 2010